Napsugár, női keresztnév
 Napsugár, Kolozsváron megjelenő gyermeklap
 Napsugár Bábszínház, Békés megyei színház
 Nap-sugár, a Nap középpontjának a felszínétől való távolsága
 Napsugárzás Napból érkező sugárzás
 Napsugár televíziós sorozat